

Струпець () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Роман.
 Струпець () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Сливен.